Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1952-1953 a vu la victoire du FC Lucerne.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Lucerne et le FC Bienne sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Thoune et l'Yverdon-Sport FC rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Lugano et le FC Locarno sont relégués en Ligue nationale B
 Le SC Zoug est relégué en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1952
Sport en Suisse en 1953